Оберкассель:
 Оберкассель (Бонн) — селение в 4 км к юго-востоку от г. Бонна (:de:Oberkassel (Bonn))
 Дюссельдорф-Оберкассель — административный район в городе Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия)
 Оберкассель (стоянка) — позднепалеолитическая стоянка кроманьонцев близ Оберкасселя в Бонне (:de:Doppelgrab von Oberkassel)